Plöchinger ist der Familienname folgender Personen:
 Benno Plöchinger (1917–2006), österreichischer Geologe
 Stefan Plöchinger (* 1976), deutscher Journalist